

Földrajzi használata 
A történelem során a Brabant nevet Németalföld számos közigazgatási egységének megnevezésére használták:
 A Karolingok uralkodása során Bracbatensis pagus a Schelde és Dijle folyók közötti területet jelölte a 9–11. század között
 A Brabanti tartományi grófság a Dender és Dijle folyók közötti területeket foglalta magában, 1085/1086 és 1183/1184 között létezett
 Brabanti Hercegség - a 10-15. század között fennállt történelmi állam volt a Németalföldön, székhelye Brüsszel volt. Legnagyobb kiterjedése során magába foglalta a mai Hollandiához tartozó Észak-Brabant, illetve a belga Antwerpen, Flamand-Brabant, Vallon-Brabant tartományokat és a Brüsszel Fővárosi Régió területét.
 Brabant (tartomány) - 1830 után a mai Belgium egyik tartománya, amelyet 1995-ben nyelvi alapon két részre osztottak fel:
 Flamand-Brabant - Flandria régió része, hivatalos nyelve a flamand
 Vallon-Brabant - Vallónia régió része, hivatalos nyelve a francia
 Észak-Brabant - Hollandia része
 Kelet-Brabant - a korábbi Brabant tartomány része Brüsszeltől keletre, másik elnevezése Hageland
 Kis-Brabant, az Antwerpen tartományban található Bornem, Puurs és Sint-Amands települések területe

Személyek 
 Brabant uralkodóinak listája

Egyéb 
 Brabanti nyelv - a holland nyelv egy helyi nyelvjárása, amelyet elsősorban a Brabanti Hercegség területén beszéltek
 Brabanti - tyúkfajta
 Brabant (West-Virginia) - település az Egyesült Államok West-Virginia államában
 Belga ló - brabanti vagy Brabançon lófajta, amelyet Brabant tartomány nyugati részén tenyésztettek ki, elsősorban söröskocsik elé.
 Brabant sziget - az Antarktisz közelében található, a Palmer szigetcsoport része. Az Antwerpen-sziget és a Liège-sziget között, a  koordinátákon található.
 Brabant - egykori TEE, InterCity és EuroCity járat